Heinrich Leinweber (1836-1908), peintre allemand
 Walter Leinweber (1907-1997), joueur professionnel allemand de hockey sur glace